Mustangové můžou být:
 Mustangové (film) – americký film z roku 1961 režiséra Johna Hustona
 Mustangové (hudební skupina) – česká country skupina